Rissoina chesnelii är en snäckart som först beskrevs av Gaspard Louis André Michaud 1830.  Rissoina chesnelii ingår i släktet Rissoina och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
chesnelii